Cossington kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Cossington, Somerset, ort, England, 
 Cossington, Leicestershire, ort, England,